Pardew ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Pardew (* 1961), englischer Fußballspieler und -trainer
 James W. Pardew (1944–2021), US-amerikanischer Diplomat